Medicina
 Tractament mèdic
 Tractament ambulatori, procediment que permet a una persona assistir a un centre mèdic no hospitalari.
 Atenció especial o processament
 Tractament tèrmic, procés al qual se sotmeten sòlids per tal d'alterar les seves propietats mecàniques.
 Tractament d'aigües
 Tractament de senyals
 Títol de cortesia
 Mossèn